Het WTA-tennistoernooi van Andorra (officieel Crèdit Andorrà Open) van 2022 vond plaats van 28 november tot en met 4 december 2022 in de Andorrese hoofdstad Andorra la Vella. Het was de eerste editie van het toer­nooi. Er werd gespeeld op hardcourt­binnenbanen.

Op grond van een beslissing van de gezamenlijke internationale tennisbonden speelden deel­neem­sters uit Rusland en Wit-Rusland zonder hun nationale kenmerken.

Enkelspel 
De als eerste geplaatste Chinese Zhang Shuai bereikte de kwartfinale. Daarin werd zij uitge­scha­keld door Rebecca Peterson.

De ongeplaatste Alycia Parks uit de Verenigde Staten won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de eveneens ongeplaatste Zweedse Rebecca Peterson in twee sets. Parks wist voor het eerst in haar loop­baan een WTA-toer­nooi op haar naam te schrij­ven. Zij incas­seerde € 12.100 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Alison Van Uytvanck, als tweede geplaatst, bereikte de kwartfinale – daarin verloor zij van de Spaanse Cristina Bucșa. Zij versloeg haar landgenote Yanina Wickmayer in de eerste ronde.

Er waren ook twee Nederlandse deelneemsters. Zowel Bibiane Schoofs als Arantxa Rus verloren bij hun eerste optreden.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Het eerste reekshoofd, Sophie Chang en Zhang Shuai, liet verstek gaan voor de eerste ronde, wegens een buikspierblessure van Chang.

Het ongeplaatste duo Cristina Bucșa en Weronika Falkowska won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het eveneens ongeplaatste koppel Angelina Gaboejeva en Anastasija Zacharova in twee sets. Het was hun eerste gezamen­lijke titel. De Spaanse Bucșa had daar­naast geen eerdere dubbel­spel­titels met andere part­ners; de Poolse Falkowska ook geen.

Het Nederlandse team Bibiane Schoofs en Rosalie van der Hoek verloor hun openings­partij.

Er waren geen Belgische deelneemsters.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Externe links 

 Enkelspelschema WTA
 Dubbelspelschema WTA
 Toernooischema ITF

Andorra 2022
Andorra